Бобби Браун: Браун, Бобби (род. 1957) — американский визажист, основательница Bobbi Brown Cosmetics.
 Браун, Бобби (род. 1969) — американский R&B-исполнитель, рэпер и танцор.
 Браун, Бобби (род. 1969) — американская актриса и модель.
 Браун, Бобби Кристина (1993—2015) — американская медийная персона, певица, дочь и наследница американской певицы Уитни Хьюстон.
 Браун, Бобби (род. 1923) — шотландский футболист и тренер.